Се́льское поселе́ние «Лу́ковниково» — муниципальное образование в составе Старицкого района Тверской области.

Образовано в 2012 году путём объединения Луковниковского сельского поселения и Орешкинского сельского поселения.

На территории поселения находятся 71 населённый пункт, центр поселения — село Луковниково.

Главой поселения является Аксютин Василий Васильевич.

Географические данные 
 Общая площадь: 854 км²
 Нахождение: западная часть Старицкого района
 Граничит:
 на севере — с Кувшиновским районом, Сокольническое СП и Заовражское СП
 на северо-востоке — с Торжокским районом, Страшевичское СП
 на востоке — с Берновским СП
 на юго-востоке — с СП «станция Старица»
 на юге — с Ржевским районом, СП Успенское и СП Итомля
 на западе — с Селижаровским районом, Елецкое СП и Большекошинское СП.

Основные реки — Большая Коша, Малая Коша и Тьма (здесь её исток).

Население 
По переписи 2010 года — 2433 человека (1983 в Луковниковском и 540 в Орешкинском сельском поселении).
Национальный состав: русские.

Населенные пункты 
В составе сельского поселения «Луковниково» насчитывается 71 населённый пункт:

Примечания

Ссылки 
 сельское поселение «Луковниково» на сайте Старицкого района

Сельские поселения Тверской области
Муниципальные образования Старицкого района